Эрра может означать:
 Эрра — в шумеро-аккадской мифологии бог мора и войны.
 Эрра — район (фрегезия) в Португалии.
 Эрра — посёлок в Эстонии.

См. также 
 Эра (значения)